La Journée de la bicyclette peut faire référence à :

 La Journée mondiale du vélo, déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018, célébrée le 3 juin, dans le monde entier.
 La journée du vélo qui est une homonymie de la journée mondiale de la bicyclette.

Références 
Journée internationale
Bicyclette
Sport
Transport